Джаркурган () — город в Сурхандарьинской области Узбекистана, административный центр Джаркурганского района.

Статус города — с 1973 года (с 1951 года Джаркурган имел статус посёлка городского типа). Его окружают города: с юго-востока — Термез, с северо-запада — Кумкурган, с юго-запада — Ангор.

В городе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Термез — Кумкурган).

Промышленность 
В Джаркургане размещены предприятия лёгкой промышленности (например, текстильная фабрика "Сурхан текстил"). Сельхозпродукция района экспортируется во многие страны мира.

В городе имеется несколько небольших заводов: по переработке нефти (СП ООО "Жаркурганнефтепереработка"), переработка пшеницы ("Алпомиш") и т.д.

Население 
В городе в основном живут узбеки, а также корейцы, татары, русские, евреи и т.д.

В годы гражданской войны в Таджикистане многие коренные узбеки переехали на территорию Джаркургана, и город начал развиваться в сельскохозяйственной сфере.

Ссылки 

Города Сурхандарьинской области